Українською та російською мовами назви населених пунктів відповідають словам рубіж або вузька смуга чи лінія.

Чарти — село, Мінська область, Молодечненський район;
 Чарти — село, Вітебська область, Поставський район;

Примітки